Николай Федорович Иванисов — Заслуженный учитель Российской Федерации, Директор МБОУ Лицей № 1г. Сургут 1995-2004гг (1984—1995 Директор средней школы № 14 г. Сургут), директор средней школы № 46 с углублённым изучением отдельных предметов 2004—2014 г. Сургут, депутат Думы города Сургута IV-го созыва 2006—2011,
депутат Думы города Сургута V-го созыва 2011—2016. Четыре раза избирался депутатом Асбестовского городского Совета народных депутатов. В 1990 году был избран депутатом Тюменского областного Совета народных депутатов. С 1996 по 1997 год по итогам выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа по шестимандатному национально-территориальному округу работал в составе Ассамблеи коренных народов Севера.

Биография 
Родился 5 мая 1942 года в оккупированном фашистами селе Развильное Ростовской области. Он был девятым ребенком в семье. В школьные годы (и всю последующую жизнь) Николай активно занимался спортом: футболом, баскетболом, стал чемпионом Ростовской области по боксу. Окончив в 1959 году десятилетку, отучился на плотника в училище. Стал делать рамы, двери, мог поставить крышу — строительное дело нравилось ему и пригодилось на всю жизнь.

С 1961 по 1964 год проходил службу в рядах Советской Армии в войсках противовоздушной обороны. Первый год службы прошел в Казани, потом отправили в Минск на два года.

В 1968 году окончил Свердловский государственный педагогический институт. Присвоена квалификация преподавателя физики и звание учителя средней школы.

1968 — 1970 гг работал учителем физики в средней школе № 16 города Асбеста. С 1970 по 1978 гг возглавил это учебное заведение в качестве директора школы.

С 1978 по 1984 директор средней школы № 9 г. Асбеста Свердловской области

С 1984 по 2004 год работал директором средней школы № 14 города Сургута, ставшей в 1992 году лицеем № 1. Как опытный руководитель он сразу поставил перед подчинёнными задачи, связанные с дальнейшим развитием учреждения, — освоить самые современные педагогические методики и технологии, в том числе опережающего и развивающего обучения, разработать и реализовать программы, направленные на укрепление здоровья учащихся, развитие навыков исследовательской деятельности и раннюю профессиональную ориентацию, наладить связи с другими учебными заведениями города. По инициативе Николая Фёдоровича в школе было введено не только профильное обучение, но и довузовская подготовка старшеклассников. В 1994 году она стала первым в округе участником международного проекта «Школа-партнёр», в рамках которого было налажено тесное сотрудничество со школой города Сиэтла (США). Школа № 14 неоднократно удостаивалась благодарности администрации города. В 1989 году за новые перспективные подходы в системе непрерывного образования она была награждена серебряной медалью ВДНХ СССР, в 1991-м стала победителем областного конкурса среди средних общеобразовательных учреждений. В 1992 году школа стала победителем Республиканского конкурса «Школа года — 1992».

В 1990 году был избран депутатом Тюменского областного Совета народных депутатов.

С 1996 по 1997 год по итогам выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа по шестимандатному национально-территориальному округу работал в составе Ассамблеи коренных народов Севера.

С 2004 по 2014 год Николай Фёдорович работает директором средней школы № 46 с углублённым изучением отдельных предметов. Он сам курировал её строительство и процесс технического оснащения. Сегодня в распоряжении учащихся — четыре кабинета информатики, зал мультимедийных технологий, два кабинета физики, оснащённых оборудованием для практических и лабораторных работ, четыре лингафонных кабинета, электронная библиотека. Школа является базовой площадкой Министерства образования и науки РФ по информационным технологиям.

2006-2011 — Депутат Думы города Сургута IV-го созыва по первому избирательному округу.

2011-2016 — Депутат Думы города Сургута V-го созыва по восьмому избирательному округу.

20.10.2019 — Николай Федорович Иванисов, ушёл из жизни.

«Дети, их будущее — вот моя вера, надежда, любовь! Я считаю, что мы должны как можно больше вкладывать в обучение и воспитание детей», — это был главный девиз и правило жизни Николая Федоровича Иванисова.

Награды 

 Знак Победитель социалистического соревнования 1974г.
 Знак Победитель социалистического соревнования 1975г.
 Знак Победитель социалистического соревнования 1976г.
 Бронзовая медаль ВДНХ СССР 1977 г.
 Орден Знак Почета 1978 г.
 Отличник народного просвещения 1983 г.
 Медаль Ветеран труда
 Отличник просвещения СССР 1991 г.
 Серебряная медаль ВДНХ СССР 1991 г.
 Почетное звание «Отличник физической культуры и спорта»
 Присвоено почетное звание «Заслуженный учитель школы РФ» 1993 г.
 Юбилейная медаль «50 лет Победы советского народа в великой Отечественной войне 1941-1945гг»
 Почетная грамота Губернатора ХМАО-Югры 1998 г.
 Орден «За вклад в просвещение» 2010 г.
 Присвоено почетное звание общественного признания «Заслуженный гражданин России» 2010 г.
 Награжден Знаком «За Заслуги перед городом Сургутом», за достижения которые вносят значительный вклад в развитие образования 2014 г.
 Награжден Почетной грамотой Губернатора Тюменской области за значительный вклад в социально-экономическое развитие города Сургута и в связи с 410-летием со дня его образования 2004 г.
 Присвоено Почетное звание «Заслуженный работник образования ХМАО-Югры» 2006 г.
 Медаль «За вклад в развитие образования» в номинации «Учитель» 2007 г., 2012г
 Почетная грамота победителя конкурса Губернатора ХМАО-Югры в сфере образования в номинации «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры» 2008 г.
 Орден «За выдающиеся заслуги» III степени
 Медаль «За вклад в развитие образования» в номинации «Руководитель» 2008 г.
 Высшая общественная награда Российской Федерации Орден «Почет и Слава» за выдающиеся заслуги в номинации «Персона» энциклопедия «Лучшие люди России» 2008 г.
 Отличник Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» 2009 г.
 Почетное звание Общественного признания и Высшая Национальная награда общественного признания заслуг и достижений в сфере науки, просвещения и образования. Орден «Лучший педагог России»
 Юбилейная медаль "15 лет — Учебному центру по ХМАО-Югре от УГПС МЧС по ХМАО-Югре 2011 г.
 Орден К.Минина и Д.Пожарского «За вклад в развитие гражданского общества и народного единства» 2012 г.
 Медаль «За гражданское достоинство» 2012 г.
 Орден «Звезда Отечества» 2013 г.
 Орден «Звезда Почета» 2013 г.
 Почетный Орден Героя энциклопедии «Успешные люди»
 Медаль МЧС России «За пропаганду спасательного дела» 2013 г.
 Директор года 2013 г.

Примечания

Ссылки 
 Лауреаты «Ордена Признания»
 «Все герои энциклопедии» VIII выпуск
 «Лучшие педагоги России»
 НИКОЛАЙ ИВАНИСОВ: «ШКОЛА-МОЯ ЖИЗНЬ»
 Ушел из жизни основатель школы № 46 Иванисов Николай Фёдорович
 Энциклопедия ХМАО Югория

Выпускники Уральского педагогического университета
Заслуженные учителя Российской Федерации